Erlanger steht für: 

Geographische Objekte:
 Erlanger Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Personen:
 Abraham L. Erlanger (1859–1930), US-amerikanischer Theaterproduzent
 André d’Erlanger, französischer Autorennfahrer
 Arnold Erlanger (1916–2007), jüdischer Überlebender mehrerer NS-Lager und ein wichtiger Zeitzeuge
 Camille Erlanger (1863–1919), französischer Komponist
 Carl Erlanger (1820–1889), Wechselsenal und Politiker
 Carlo von Erlanger (1872–1904), deutscher Forschungsreisender und Ornithologe
 Emile Beaumont Baron d’Erlanger (1866–1939), Unternehmer, Bankier
 Frédéric A. Baron d’Erlanger (ursprünglich Friedrich Alfred Freiherr von Erlanger, 1868–1943), anglo-französischer Bankier und Komponist 
 Frédéric Emile Baron d’Erlanger (1832–1911), Eisenbahnkönig, Bankier, Gründer des französischen Zweiges Erlanger
 Gérard d’Erlanger (Gérard John Leo Regis Baron d’Erlanger; 1906–1962), anglo-französischer Luftfahrtmanager
 Hugo Erlanger (1881–1964), deutscher Unternehmer und NS-Opfer
 Joseph Erlanger (1874–1965), US-amerikanischer Physiologe und Nobelpreisträger
 Leo Frédéric Alfred Baron d’Erlanger (1898–1978), Bankier und Förderer der Luftfahrt
 Ludwig Gottlieb Friedrich von Erlanger (1836–1898), letzter Inhaber und Leiter des Frankfurter Bankhauses Erlanger & Söhne
 Philipp Erlanger (1870–1934), deutscher Maler und Bildhauer
 Philippe Erlanger (1903–1987), französischer Beamter, Historiker, Journalist und Kunstkritiker
 Pinchas Erlanger (1926–2007), israelischer Landwirt und Aktivist für die deutsch-israelische Freundschaft
 Raphael von Erlanger (1806–1878), 1848 Gründer des Bankhauses Erlanger & Söhne
 Raphael Slidell von Erlanger (1865–1897), Prof. Dr. phil., Zoologe
 Rodolphe d’Erlanger (1872–1932), Musikwissenschaftler, Orientalist
 Steven Erlanger (* 1952), US-amerikanischer Journalist 
 Viktor Alexander von Erlanger (1840–1894), Bankier, zeitweise Geschäftsführer der Wiener Niederlassung
 Wilhelm Hermann Carl von Erlanger (1835–1909), Rechtsanwalt, Notar und Justitiar des väterlichen Bankhauses Erlanger & Söhne in Frankfurt am Main

Orte:
 Erlanger (Kentucky) in den USA, Namensnennung zu Ehren des Eisenbahnkönigs Frédéric Emile Baron d'Erlanger

Unternehmen:
 Erlanger & Söhne

Siehe auch:
 D’Erlanger
 Palais Erlanger
 Erlangen